Завет () — община в Болгарии. Входит в состав Разградской области. Население составляет 15 217 человек (на 21.07.05 г.).

Кмет (мэр) общины Завет — Ахтер Сюлейманов Велиев (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Брестовене
 Веселец
 Завет
 Иван-Шишманово
 Острово
 Прелез
 Сушево

 

Общины Разградской области